Voyage en Orient (Orientreise oder Reise in den Orient) steht für:
 Voyage en Orient (Lamartine), Reisebericht von Alphonse de Lamartine (1835)
 Voyage en Orient (Nerval), Reisebericht von Gérard de Nerval (1851)